Amoroso ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandra Amoroso (* 1986), italienische Popsängerin
 Alceu Amoroso Lima (1893–1983), brasilianischer Schriftsteller und Politiker
 Andrea Amoroso (1829–1910), Anwalt, Heimatforscher
 Carmine Amoroso (* 1959), italienischer Filmschaffender
 Christian Amoroso (* 1976), italienischer Fußballspieler
 Domenico Amoroso (1927–1997), italienischer römisch-katholischer Bischof
 John Amoroso (1930/31–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Luigi Amoroso (1886–1965), italienischer Mathematiker
 Márcio Amoroso (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Roberto Amoroso (1911–1994), italienischer Filmschaffender

Amoroso bezeichnet:
 Amoroso (Sherry), Sherry aus 90 % Oloroso und 10 % Pedro Ximénez

amoroso (italienisch für „liebevoll, zärtlich“) ist eine Vortragsbezeichnung in der Musik, siehe Liste musikalischer Vortragsbezeichnungen

Siehe auch:
 Amoruso
 Amoros
 Punta Amoroso